Вице-адмирал Буриличев может означать
 Буриличев, Алексей Витальевич (1958—2020) — советский и российский военный деятель. Начальник Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны Российской Федерации (2005—2020), вице-адмирал (2006). Герой Российской Федерации (1996).
 Вице-адмирал Буриличев — океанографическое исследовательское судно проекта 22010 «Крюйс», заложено в 2021 году.